Герб муниципального образования сельское поселение «Кюлетский 2-й наслег» Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён решением Кюлетского 2-го наслежного Совета № 2 от 4 апреля 2009 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационном номером 6429.

Описание герба 
«В лазоревом поле с оконечностью, нитевидно окаймлённой серебром, волнисто пересечённой зеленью и лазурью с серебряной нитью поверх сечения, летящий в праву перевязь серебряный журавль — стерх с черными концами крыльев, червлёными лапами и клювом, сопровождаемый вверху справа золотым безантом».

Описание символики

См. также 
 Гербы населённых пунктов Якутии

Примечания

Ссылки 

Гербы Якутии
Гербы с изображением журавля